Anomalija (grč. ἀνωμαλία) može značiti:

 odstupanje od zakonitosti, pravila, uobičajenoga; nepravilnost.
 anomalija (astronomija), u astronomiji, je kutni razmak u teoriji gibanja nebeskih tijela po elipsi (nebeska mehanika). Kut što ga u žarištu čini velika poluos elipse s radijvektorom nebeskog tijela (spojnicom tijela sa žarištem) zove se prava anomalija. Kut velike poluosi i radijvektora zamišljenoga tijela koje bi se jednoliko kretalo po elipsi zove se srednja anomalija, a kut u središtu elipse, među velikom poluosi i projekcijom pravoga položaja (okomito na veliku os) na kružnicu opisanu elipsi, zove se ekscentrična anomalija i služi kao pomoćna veličina pri preračunavanju srednje anomalije u pravu i obratno.
 anomalija (meteorologija), u meteorologiji, je odstupanje vrijednosti neke meteorološke veličine (na primjer temperature) na određenome mjestu od njegove prosječne vrijednosti na cijeloj zemljopisnoj paraleli u istome vremenskom razdoblju. Na primjer u Sibiru postoji negativna temperaturna anomalija tijekom cijele zime.
 anomalija vode posebnost je vode da najveću gustoću ima na temperaturi od +4 °C, iako bi svako fizikalno tijelo trebalo imati najveću gustoću u krutom stanju.
 magnetska anomalija je povećanje jakosti (intenziteta) Zemljina magnetskog polja na nekom području, koje je znatno veće od onoga što normalno odgovara zemljopisnoj širini tog područja.

Izvori